Натуральне число 556
 556 рік до нашої ери
 556 рік нашої ери